Il termine Gruppo Helsinki può indicare varie organizzazioni.

 International Helsinki Federation for Human Rights (in italiano: Federazione internazionale di Helsinki per i diritti umani), gruppo di organizzazioni non governative impegnate nella protezione dei diritti umani in Europa, Nord America ed Asia centrale. Le attività di tale gruppo sono attualmente condotte dagli Helsinki Committees for Human Rights (al singolare, in italiano: Comitato Helsinki per i diritti umani).
 Commission on Security and Cooperation in Europe (in italiano: Commissione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), agenzia federale del governo degli Stati Uniti creata dal Congresso degli Stati Uniti per monitorare l'osservanza degli Accordi di Helsinki e di altri impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
 Helsinki Watch, organizzazione non governativa per i diritti umani, confluita in Human Rights Watch.
 Gruppo Helsinki di Mosca (in russo: Московская Хельсинкская группа), organizzazione per i diritti umani attiva in Unione Sovietica e successivamente in Russia.